Ана Врлич (; родилась 1 августа 1984 года в Загребе, СФРЮ) — хорватская теннисистка; победительница 14 турниров ITF (четыре — в одиночном разряде).

Общая информация 
Ана в теннисе с четырёх лет; любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (15)

Победы (4)

Поражения (11)

Финалы турниров ITF в парном разряде (18)

Победы (10)

Поражения (8)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Хорватии